Белен () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Сельскохозяйственный район штата Параиба. Входит в экономико-статистический микрорегион Гуарабира. Население составляет 17 173 человека на 2007 год. Занимает площадь 100,143 км². Плотность населения — 171,7 чел./км².

Праздник города — 6 сентября.

История 
Город основан в 1957 году.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2004 составляет 46.240.656,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2004 составляет 2.704,45 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,595 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: тропический. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории As'.

Галерея 

Муниципалитеты штата Параиба